Place de Belgique (Courbevoie)
 Place de Belgique (La Garenne-Colombes)